Giulia – Giulia Anghelescu
 Giulia – rodzaj grzybów